Roma ist eine Stadt im Outback von Queensland, Australien. Roma liegt etwa 500 Kilometer westlich der Hauptstadt Brisbane und 350 Kilometer westlich von Toowoomba. Roma hat etwa 6800 Einwohner und ist Sitz des lokalen Verwaltungsgebiets (LGA) Maranoa Regional Council. Roma wurde 1867 gegründet und nach Lady Diamantina Roma Bowen benannt. Sie war die Frau des damaligen Gouverneurs von Queensland.

Roma liegt am Knoten mehrerer Highways. Von Charleville im Westen kommt der Warrego Highway, der weiter nach Dalby und Toowoomba im Osten verläuft. Von St. George im Süden erreicht der Carnarvon Highway die Stadt. Roma besitzt einen Bahnhof und Anschluss an das Schienennetz von Queensland Rail.

Roma ist Zentrum eines reichen landwirtschaftlichen Bezirkes. Weizen, Orangen und Wein werden in großem Umfang angebaut und verarbeitet. Ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig in Roma und Umgebung ist die Rinderzucht. In Roma liegt der größte Viehhof Australiens, mit mehr als 350.000 verkauften Rindern im Jahr. Außerdem gibt es noch mehrere große Holzplantagen und Sägewerke.

In der Nähe von Roma wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts Erdgasvorkommen entdeckt. Heute wird das Erdgas durch eine Pipeline nach Brisbane geliefert. Auch gibt es Pläne für ein Kraftwerk, das vor Ort gebaut werden wird und den Südosten von Queensland mit Strom versorgen soll.

Klima

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Queensland
Maranoa Region